Cola - uma substância capaz de unir diversos tipos de materiais
Cola (género) - género de plantas pertencente à subfamília Sterculioideae, família Malvaceae
Noz-de-cola - o fruto das plantas pertencentes ao género Cola
Cola - O mesmo que cábula, fraude em testes de avaliação de conhecimento, como provas escolares.
Bebida de cola - refrigerante
Cola (canção) - de Lana del Rey